Вьентья́н (, Виангтян) — единица административного деления Лаоса, включающая город Вьентьян. Создана в 1989.

Административное деление 
Префектура Вьентьян делится на следующие районы (выделенные жирным шрифтом являются районами города Вьентьян):

 Тянтхабури (1-01)
 Сикхоттабонг (1-02)
 Сайсетха (1-03)
 Сисаттанак (1-04)
 Насайтхонг (1-05)
 Сайтхани (1-06)
 Хадсайфонг (1-07)
 Сангтхонг (1-08)
 Майпакнгум (1-09)

Примечания 

Провинции Лаоса